

Code 
RIM est un code qui signifie : 
Mauritanie, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la Mauritanie a pour code alpha-3 MRT
 selon la liste des codes pays du CIO, la Mauritanie a pour code MTN,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, la Mauritanie a pour code alpha-3 MRT
l'aéroport Rodriguez de Mendez au Pérou dans la codification IATA

Acronyme 
RIM est un acronyme pour 
 Radio Ici et Maintenant, une radio indépendante de la région parisienne.
 Research In Motion, la société canadienne qui développe la technologie et les smartphones BlackBerry.
 Résumé Infirmier Minimum, résumé trimestriel des activités infirmières dans les hôpitaux belges.
 Réunion interministérielle. Elle peut être formelle ou informelle.
 (informatique) Réseau et Informatique Mobiles
 Reaction Injection Molding, procédé de mise en forme des matériaux plastiques thermodurcissables 
 R.RIM : Reinforced Reaction Injection Molding, procédé de mise en forme des matériaux composites thermodurcissables

Toponymes 

 Rim, une commune rurale du Burkina Faso
 Rim, une localité de Croatie de la municipalité de Buzet, comitat.
 Rim, une localité de Croatie située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar.
 Le Rim Trail, un sentier de randonnée américain dans le comté de Coconino en Arizona.

Prénom

Voir aussi 
 Rim (en ) est un prénom féminin arabe, qui veut dire « gazelle blanche du désert ». Il suppose que la femme qui le porte est de grande beauté. Il vient de Rima et peut également s'écrire avec un « y » (« Rym »). 
 Rim est un nom de famille coréen, qui signifie « la forêt » ou « les bois ».
 Rim est le titre d'un roman de l'écrivain russe Nicolas Gogol.
 Différents missiles des États-Unis, dont :
 RIM-24 Tartar
 RIM-161 Standard Missile 3

Divers 

 Merwan Rim (1977-), auteur-compositeur-interprète français d'origine algérienne.
 Carlo Rim
 to rim, traduction du verbe entourer en anglais ; cf. rimming, une pratique sexuelle.
Code
Acronyme
Homonymie d'acronyme
Rim
Prénom féminin
Rim